Il campionato mondiale di snooker 1996 venne disputato dal 20 aprile al 6 maggio 1996 presso il Crucible Theatre di Sheffield nel Regno Unito.

Stephen Hendry si aggiudicò il suo sesto titolo sconfiggendo in finale 18-12 Peter Ebdon.

Nell'incontro al primo turno tra Ronnie O'Sullivan e il canadese Alain Robidoux, Robidoux accusò O'Sullivan di non portargli il dovuto rispetto giocando con la mano sinistra per quasi tutto un frame e si rifiutò di stringergli la mano alla fine del match. O'Sullivan replicò a questo sostenendo che era migliore lui con la sua mano sinistra di quanto Robidoux lo fosse stato con la sua destra ("I'm better with my left hand than he was with his right"). O'Sullivan fu sottoposto a un'audizione disciplinare in risposta alla protesta formale di Robidoux, in seguito alla quale dovette provare di poter giocare ad alto livello con la sola mano sinistra. Giocò tre frame contro l'ex semifinalista mondiale Rex Williams vincendoli tutti e tre. L'accusa di aver portato la partita ad essere compromessa venne in seguito ritirata.

Terry Griffiths vinse la partita al primo turno per la quattordicesima volta di seguito, dal 1983.  Questa sequenza di vittorie successive al primo turno è tuttora un record.

Montepremi

 Vincitore: £ 200.000
 Finalista: £ 120.000
 Semifinalisti: £ 60.000
 Quarti di finale: £ 30.500
 Ottavi di finale: £ 16.000
 Sedicesimi di finale: £ 9.000

Break più alto: £ 17.000
Maximun break: £ 147.000
Montepremi totale: £ 1.200.000

Tabellone finale

Century breaks 

Ci furono 48 century breaks nel campionato 1996, un nuovo record record fino al 1998. Il break più alto fu di 144 ottenuto sia da Peter Ebdon che da Tony Drago. Stephen Hendry realizzò 11 century breaks nel corso del torneo, solo uno in meno del suo record di 12 dell'anno precedente.
 144, 138, 137, 123, 109, 100, 100 : Peter Ebdon
 144, 115 : Tony Drago
 139, 126, 120, 106, 103, 102, 102, 100 : Ronnie O'Sullivan
 137, 130, 104, 101 : John Higgins
 135, 125, 121, 118, 113, 110, 108, 106, 105, 104, 104 : Stephen Hendry
 129 : Jason Ferguson
 125 : Alan McManus
 123, 120, 101 : Dave Harold
 116, 105, 104, 103 : Steve Davis
 115 : Anthony Hamilton
 110 : Darren Morgan
 109 : Ken Doherty
 103 : Euan Henderson
 100 : Jimmy White

Note 

1996
Competizioni sportive a Sheffield
Snooker nel 1996